Ignacy Zborowski (oficer) - uczestnik powstania kościuszkowskiego

Ignacy Zborowski (1826-1911) - prawnik, poseł do austriackiej Rady Państwa, dożywotni członek austriackiej Rady Panów

